Чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд разыгрывается с 1992 года.

Чемпионат проводится в трёх дивизионах — Суперлиге, высшей лиге и первой лиге. Между лигами по итогам каждого сезона производится обмен командами — худшие выбывают в низший по рангу дивизион, их места занимают лучшие команды низших лиг. Лучшие команды Суперлиги получают право играть в еврокубковых турнирах, проводимых под эгидой ЕКВ.

Призёры чемпионатов Украины

Суперлига 
(до сезона-1999/00 — высшая лига)

Медальная таблица

Участники 

 В верхней строчке таблицы указан год завершения чемпионата.
 В таблице указаны современные или последние названия клубов на момент их выступлений в Суперлиге.

Высшая лига 
(до сезона-1999/00 — 1-я лига, с сезона-2005/06 по сезон-2008/09 — высшая лига «А»)

1-я лига 
(в сезонах 1998/99, 2005/06, 2007/08, 2008/09 — высшая лига «Б»)

2-я лига 
(до сезона-1999/00 — 2-я лига; с сезона-2000/01 по сезон-2011/12 — 1-я лига)

См. также 
 Чемпионат Украины по волейболу среди женщин
 Кубок Украины по волейболу среди женщин
 Кубок Украины по волейболу среди мужчин

Примечания

Ссылки 
 Призёры чемпионатов Украины и обладатели Кубка Украины на сайте ФВУ

Чемпионаты Украины по волейболу среди мужчин